David Atkinson peut désigner :
 David Atkinson (1921-2012), acteur et chanteur canadien ;
 David Atkinson (1943-), évêque britannique et auteur ;
 David Atkinson (1940-2012), député britannique conservateur de Bournemouth-Est ;
 David W. Atkinson (1948-), universitaire canadien et président de l'Université Grant MacEwan ;
 David Rice Atchison (1807-1886), parfois orthographié Atkinson, sénateur des États-Unis ;
 David Atkinson (1993-), footballeur anglais.